À vendre est une locution généralement affichée sur des produits/biens destinés à la vente.

À vendre peut également désigner :
 À vendre, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1885 ;
 À vendre, film français de Christian Drillaud, sorti en 1980 ;
 À vendre, film français de Laetitia Masson, sorti en 1998.

Voir aussi 
 Ville à vendre, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky, sorti en 1992
 Boîte à vendre, court-métrage réalisé par Claude André Lalande en 1950
 Héros à vendre, film américain réalisé par William A. Wellman en 1933
 Planètes à vendre, roman de science-fiction écrit par A. E. van Vogt et Edna Mayne Hull en 1954
 Immortalité à vendre, roman de Joe Haldeman
 Royaume magique à vendre !, roman de médiéval-fantastique écrit par Terry Brooks en 1986
 Château de vampire à vendre, premier tome de la série de bande dessinée L'Affaire du siècle